Il existe deux cantons en France à porter exactement le nom de canton de Breteuil :
 Le canton de Breteuil (Eure)
 chef-lieu : commune de Breteuil (Eure) (dite Breteuil-sur-Iton)
 L'ancien canton de Breteuil (Oise) (dit canton de Breteuil-sur-Noye)
 chef-lieu : commune  de Breteuil (Oise) (dite  commune de Breteuil-sur-Noye)